«Вельвет», или «Галерея Вельвет» ()  —   испанский телесериал, выпущенный студией Bambu Producciones для канала  Antena 3. Его бюджет оценивается в 500 000 евро за эпизод.  Основная сюжетная линия  — любовная история Альберто и Анны Реберо простой портнихи,и наследника Galerías Velvet, одного из самых престижных модных магазинов в Испании конца 1950-х годов. 

Телесериал    был закрыт после 4-х сезонов, однако в 2017 году вышел сериал «Коллекция Вельвет», являющийся логическим продолжением. На данный момент отснято 3 сезона.

Сюжет
1958 год. В Испании существует место, куда каждый хотел бы отправиться за покупками хотя бы раз в жизни: «Галерея Вельвет». Среди платьев от кутюр, блеска драгоценностей и феерического ассортимента аксессуаров разгораются нешуточные страсти между людьми.

В ролях
 Паула Эчеваррия — Анна Рибера
 Мигель Анхель Сильвестре — Альберто Маркес Наварро
 Мануэла Веласко — Кристина Отеги
 Диего Мартин — Энрике Отеги
 Амайя Саламанка — Барбара де Отеги
 Асьер Эчеандиа — Рауль де ла Рива
 Питер Вайвc Ньюи — Карлос Альварес
 Хавьер Рей — Матео Руис 
 Марта Асас — Клара Монтесинос 
 Сесилия Фрайр — Рита Монтесинос
 Мануэла Вельес — Луиса Ривас
 Адриан Ластра — Педро
 Лоренс Гонсалес — Хонас Инфантес
 Хосе Сакристан — Эмилио Лопес
 Айтана Санчес-Хихон — Бланка Сото Фернандес
 Анхела Молина — Исабель Наварро
 Мириам Джованелли — Патрисия Маркес
 Горка Очоа — Валентин
 Наталия Мильян — Донья Глория
 Конча Веласко — Петра Алькальде Варгас
 Макси Иглесиас — Макс Эспосито

Награды и номинации
Телесериал отмечен премиями Premios Feroz, Fotogramas de Plata, Premios Ondas и Spanish Actors Union, а также пятью номинациями на ATV Awards.

Примечания

Ссылки 
 Official page on antena3.com
 All episodes on AtresPlayer.com
 

Телесериалы на испанском языке
Драматические телесериалы Испании
Исторические телесериалы Испании
Телесериалы Испании 2014 года
Исторические телесериалы о 1950-х годах